Tschaika oder Tschajka (auch Chaika, , Möwe) ist der Name von geographischen und astronomischen Objekten:
 Tschaika (Lena), linker Zufluss der Lena, nahe Ust-Tschuja, Sibirien, Russland, Asien
 Tschaika (Jenissei), rechter Zufluss des Jenissei, nahe dem Jenisseigolf, Sibirien, Russland, Asien
 Flugplatz Tschajka, Flugplatz in der ukrainischen Oblast Kiew
 (1671) Chaika, in Bezug auf Walentina Wladimirowna Tereschkowa benannter Asteroid

Tschaika (auch Chaika) steht auch für:
 zwei sowjetische Oberklasselimousinen des Gorkowski Awtomobilny Sawods:
 den GAZ-13 Tschaika und
 den GAZ-14 Tschaika
 Tschaika (Funknavigation), russisches System der Hyperbelnavigation
 Tschaika (Unternehmen), russischer Uhrenhersteller
 670.4 Chaika-B, russisches Unterseeboot der Charlie-Klasse
 Die Möwe, deutscher Name des russischen Dramas (1895) von Anton Tschechow
 Tschaika (Film), ein Film von Alexei Nawalny aus dem Jahr 2015
 Beiname des sowjetischen Doppeldeckers Polikarpow I-15 aus dem Zweiten Weltkrieg
 Rufzeichen des Raumfluges Wostok 6
 Hitsugi no Chaika (engl. auch Chaika – The Coffin Princess), japanische Romanreihe, Manga- und Anime-Serie
 Tschaika Pestschanokopskoje, russischer Fußballverein
 Tschaika (Theaterpreis), russischer Theaterpreis

Tschaika oder Tschajka ist der Nachname von Personen:
 Juri Jakowlewitsch Tschaika (* 1951), russischer Politiker
 Dniprowa Tschajka (1861–1927), ukrainische Schriftstellerin und Dichterin

Siehe auch:
 Czaika
 Czajka
 Čajka
 Chayka